Биркат (; ) — смихут (изафетная конструкция) от слова  браха — «бенедикция». Составная часть названия бенедикций в иудаизме, выражающих благодарность Творцу:
 «Биркат ха-хама»
 «Биркат ха-левана»
 «Биркат ха-мазон» (биркат га-Мазон, биркат Гамазон, биркат ха-Мазон, биркат-аМазон, биркат ха-мозон)
 «Биркат коханим» (биркат когеним, биркат Коганим) — благословение священниками евреев во время молитвы;
  — благословение домашнего очага;
  — проклятие minim («еретиков») и malshinim («осведомителей») и reshayim («злодеев») с призывами их скорейшего исчезновения; 12-е проклятие из молитвы амида.

См. также 
 Благословение
 Баракат

Примечания